Il nome Villa Gera può riferirsi alle seguenti ville venete:
Villa Gera di Conegliano capoluogo.
Palazzo Gera Minucci di Conegliano capoluogo.
Villa Gera di Parè, frazione di Conegliano.
Villa Gera detta Palazzo degli Angeli di Ogliano, frazione di Conegliano.
Villa Gera Amadio Maresio detta Palazzo delle Anime di Ogliano, frazione di Conegliano.
Villa Gera Minucci Bellati di Campea, frazione di Miane.